Sint-Truiden kwam in het seizoen 2013-14 uit in de Derde Klasse. In het voorgaande seizoen speelde de club nog in de BeNe League, de nieuw opgerichte voetbalcompetitie voor topclubs uit België en Nederland. Ook dit seizoen zou STVV aantreden in deze competitie, maar in augustus 2013 maakte het clubbestuur bekend zich terug te trekken. Hierdoor werd de B-ploeg, die in Derde Klasse speelde, de nieuwe hoofdploeg. Deze eindigde uiteindelijk op de zesde plaats.

Overzicht
Op 16 april 2013, nog tijdens het vorige seizoen, maakte STVV bekend dat Erwin Coenen vanaf het seizoen 2013-14 de vrouwenploeg zou coachen. Hij volgde Fons Moons op. Op 25 augustus maakte de club bekend uit de BeNe League te stappen. Als hoofdreden werd de hervorming van de competitie aangegeven. Vanaf dit seizoen zou er met één grote poule van zestien teams gewerkt worden. Hierdoor zouden er meer verplaatsingen naar Nederland zijn. Ook zouden de meeste wedstrijden plaatsvinden op vrijdag, hetgeen moeilijk viel voor de vele semiprofs die hun sportieve carrière combineren met studies. Door deze beslissing werd de B-ploeg, die in Derde Klasse aantrad, de nieuwe hoofdploeg.

Sint-Truiden kende een hoopvol seizoensbegin. De eerste vier wedstrijden werden gewonnen, waardoor de ploeg op de eerste plaats stond. Door de volgende vier speeldagen drie wedstrijden te verliezen, zakte STVV echter snel weg. Vervolgens werd de draad met de overwinningen terug opgepikt, waardoor STVV gaandeweg de kop van het klassement opnieuw in het vizier had. Maar tijdens de winterstop verlieten enkele toppers de club, waardoor de continuïteit niet langer gegarandeerd was. Dit leidde tot vier verliespartijen op een rij, hetgeen het definitieve einde van de titelambities betekende. De laatste zeven wedstrijden verliepen wel weer goed; er werd slechts twee keer verloren doordat de club forfait gaf. STVV eindigde het seizoen op de zesde plaats.

Ploegsamenstelling

Trainersstaf
  Erwin Coenen (hoofdcoach)
  Kurt Aerts (hulptrainer)

Derde Klasse B

Wedstrijden

Resultaten per speeldag

Klassement

Beker van België

Belgische voetbalclub 2013/14
Vrouwen 2013/143